Гаплогруппа L:

Y-хромосомная ДНК 
 Гаплогруппа L (Y-ДНК)

Митохондриальная ДНК 
 Гаплогруппа L0 (мтДНК)
 Гаплогруппа L1 (мтДНК)
 Гаплогруппа L2 (мтДНК)
 Гаплогруппа L3 (мтДНК)
 Гаплогруппа L4 (мтДНК)
 Гаплогруппа L5 (мтДНК)
 Гаплогруппа L6 (мтДНК)
 Гаплогруппа L7 (мтДНК)